Fowlerton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fowlerton (Indiana)
Fowlerton (Texas)